Зибан (движитель) — движитель представляющий собой колёса закреплённые на вращающемся роторе
 Бупропион (Zyban) — медицинский препарат, антидепрессант

Примечания